O Grupo de Estudos Avançados Espíritas (GEAE) é o primeiro grupo espírita virtual da internet. Fundado em 15 de outubro de 1992 por Raul Franzolin Neto, teve inicio em Ohio, nos Estados Unidos, como um fórum de discussão sobre a vida plena (terrena e espiritual) com base na doutrina espírita codificada por Allan Kardec, utilizando a rede de computadores bras-net. A bras-net era uma rede não-comercial com membros cadastrados formados de principalmente de pesquisadores, docentes, estudantes universitários de pós-graduação e pós-doutorandos abrangendo pessoas em diferentes partes do mundo.

O grupo se foi formando a partir de uma mensagem inicial (Boletim GEAE 001) e com o preenchimento voluntário de um pequeno cadastro (nome completo, endereço, e_mail, profissão, etc) enviado ao coordenador.

Diante das discussões e debates que aconteciam na rede, o coordenador e editor, editava um Boletim que era distribuído semanalmente (terças-feiras) através da bras-net e/ou apenas aos membros cadastrados do GEAE. Os Boletins passaram a ser numerados em ordem crescente, com o volume anual. Atualmente (2017) os Boletins GEAE encontra-se no Volume 24, número 568 com edições mensais.

Todos os Boletins estão disponíveis na página oficial do GEAE (http://www.geae.net.br)

Dentre os seus objetivos destacam-se o estudo, de modo isento, de todos os aspectos da doutrina espírita: Científicos, Filosóficos e Religiosos e a divulgação de notícias do movimento espírita no Brasil e no mundo.

Ciente da própria responsabilidade na divulgação do Espiritismo perante aqueles que acessam (acedem) a sua página na Internet e os assinantes de seus boletins periódicos, o GEAE tem procurado desenvolver e manter as suas atividades da forma mais séria e fiel possível aos ensinamentos da Codificação Espírita e aos exemplos deixados por Allan Kardec e outros espíritas, modelos de dedicação à prática do bem comum e da verdade.

O GEAE está aberto à participação de todas as pessoas que, de boa vontade, queiram contribuir com os estudos propostos. Não faz parte dos objetivos do grupo qualquer tipo de proselitismo, ou a promoção de qualquer tipo de polêmica religiosa ou filosófica.

Boletins 
Para divulgar o movimento espírita, o GEAE vale-se da internet, onde mantém página própria e envia, aos interessados que se inscrevem no sítio oficial, boletins quinzenais em três idiomas:
 português: Boletim GEAE;
 espanhol: Mensajero Espírita;
 inglês: The Spiritist Messenger.

Ver também 
 História do espiritismo no Brasil

Ligações externas 
 

Associações espíritas de pesquisa, estudo e divulgação